Smurf steht für:

 englischer Name einer belgischen Comicfigur, siehe Die Schlümpfe (The Smurfs)
 Smurf-Account bei Online-Computerspielen, siehe Computerspieler-Jargon #S
 Smurf-Angriff in einem Rechnernetz

SMURF steht als Abkürzung für:
 SMAD Ubiquitination Regulatory Factor, siehe SMURF1 und SMURF2

Abkürzung